Чаро има више значења:

 Општина Чаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чаро (Чаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику